11-й чемпионат СССР по хоккею с мячом проходил с 28 декабря 1958 года по 10 февраля 1959 года.

Первенство проводилось по модернизированной формуле. 16 команд, разбитые на четыре группы, провели в два круга с разъездами матчи предварительного турнира. По две лучших команды получили право выступить в финальном турнире за 1—8 места, остальные сыграли стыковые матчи за 9—10 место, а также выступили в двух группах утешительного турнира (за 11—13 и 14—16 места). Сыграно 87 матчей, в них забито 459 мячей.

Чемпионом СССР стала команда СКВО (Свердловск).

Предварительные игры

Финальные игры

Утешительные игры 

 Команда «Онежец» (Петрозаводск) снялась с соревнований.
Матч за 9-10 места: «Водник» (Архангельск) — «Сибсельмаш» (Новосибирск) 2:1 — 4:2.

Сводная таблица чемпионата

Составы команд и авторы голов 
Чемпионы СССР
 1. СКВО (Свердловск) (15 игроков): Анатолий Шаклеин, Юрий Школьный — Анатолий Голубев, Юрий Коротков, Валентин Семёнов, Виталий Симонов, Виктор Шеховцов, Станислав Эйсбруннер, Альберт Вологжанников (5), Николай Дураков (21), Валентин Атаманычев (10), Павел Губин (1), Александр Измоденов (10), Михаил Осинцев (12), Герман Тарасевич (6).

Серебряные призёры
 2. Динамо (Москва) (16 игроков): Юрий Шальнов (13; −20), Александр Фомкин (5; −1) — Александр Луппов (13; 0), Владимир Смирнов (13; 0), Дмитрий Морозов (13; 0), Юрий Парыгин (2; 0), Юрий Афанасьев (13; 1), Александр Зайцев (13; 1), Вячеслав Соловьёв (12; 2), Евгений Папугин (13; 21), Игорь Численко (13; 6), Анатолий Вязанкин (12; 6), Анатолий Сягин (12; 9), Леонид Кондратьев (9; 0), Василий Трофимов (4; 0), Виктор Аносов.

Бронзовые призёры
 3. ЦСК МО (15 игроков): Евгений Климанов, Анатолий Мельников — Олег Биктогиров, Анатолий Панин (от 3 до 4), Виктор Чигирин, Михаил Гащенков (2), Юрий Захаров (1), Игорь Малахов (от 2 до 4), Борис Рундин (2), Анатолий Филатов (2), Юрий Шорин (от 7 до 10), Геннадий Водянов (от 10 до 12), Юрий Ежов (5), Константин Крюков (5), Лев Шунин (от 2 до 3).
 4. Труд (Калининград) (15 игроков): Александр Тареев, А. Шестопалов — Николай Балашов, Юрий Войкин, Виктор Голованов, Виталий Данилов, Юрий Ермаков, Александр Константинов, В. Леонов, Михаил Мухортов, Всеволод Севостьянов, Леонид Стельмухов, Владимир Туляков, Владимир Филиппов, Алексей Харченко.
 5. Урожай (Перово) (15 игроков): Борис Жидовленко, Игорь Шейн — Геннадий Андреев, Владимир Голиков, Олег Горбунов, Геннадий Екимов, Виктор Ерёмичев, Владимир Зайцев, И. Коркин, Виктор Маркин, Альберт Носов, Игорь Ромишевский, Михаил Туркин, Николай Худолеев, Д. Шлеин.
 6. СКВО (Хабаровск) (16 игроков): Михаил Мед, Александр Титов — Евгений Арутинов (1), Борис Бочаров (7), Валентин Бугров (3), Евгений Герасимов (1), Виктор Гладков (3), Игорь Грек, Фегит Заиндинов, Хасан Зелендинов, Леонид Касаткин, Михаил Медведев (2), Геннадий Сусарев, Александр Торопов (5), Борис Умрихин (1), Георгий Хрульков (2).
 7. Светлана (Ленинград) (14 игроков): Борис Богомазов, В. Дубарев — Виктор Буклимов, Николай Виханский, Виталий Гарлоев, Владимир Кармушев, Олег Катин, Анатолий Кулёв, А. Мальков, Е. Орлов, Н. Рязанов, И. Самошин, Юрий Ульянов, Евгений Флейшер.
 8. СКИФ (Алма-Ата) (15 игроков): Юрий Жабин, Владимир Стрекалов — Владимир Алёшин, О. Алёшин, Казбек Байбулов, Борис Бутусин, Лодиар Игнатьев, Вячеслав Ильин, Станислав Квочкин (3), Олег Мальцев (2), Юрий Минеев, Юрий Непомнющий (6), Иван Рогачёв (2), Константин Суетнов (1), В. Трегубов. Автор 1 мяча неизвестен.
 9. Водник (Архангельск) (16 игроков): Виктор Антрушин, Виталий Сандул — Борис Бокачев, Фёдор Ваенский (2), Дмитрий Курочкин (2), Вячеслав Малахов, Леонид Марков (10), Борис Морозов, Николай Парфёнов, Владимир Потапов (6), Юрий Потапов, Анисим Пушкин (5), Валентин Сташевский (1), Георгий Трушев (6), Лев Фильчагин (3), Евгений Юшманов (8).
 10. Труд (Новосибирск) (17 игроков): Н. Евдокимов, С. Курлович — Юрий Авлияров (3), Александр Анищенко (2), Виктор Анищенко (3), Николай Анищенко (6), Сергей Горностаев (6), Г. Дмитриев, Борис Казанцев, В. Мурзин, Александр Немировский (2), Борис Петраченко, Н. Пивкин, Геннадий Почебут, Александр Рыбин (3), Михаил Савоськин, Н. Тараканов.
 11. Динамо (Ульяновск) (15 игроков): Василий Лацейко, Игорь Ивонин — Пётр Булдаковский, Лев Гаврилов, Борис Герасимов (2), Евгений Герасимов, Николай Гунин (3), Ю. Калёнов, Георгий Лосев (5), Владимир Монахов, Аркадий Николаев, Геннадий Печканов, Олег Плотников (3), Юрий Широков (5), Сергей Эдукарьянц (3).
 12. Труд (Красноярск) (12 игроков): Геннадий Зотин (9), Владимир Елизаров (0) — Анатолий Бочкарёв (9; 7), Владимир Жилионис (7; 0), Алексей Зорин (9; 3), Анатолий Мартынов (9; 3), Николай Мартынов (9; 5), Юрий Свищев (2; 0), Владислав Седякин (8; 0), Анатолий Семёнов (9; 0), Владимир Сивоволов (9; 0), Владимир Тюганов (9; 0).
 13. Шахтёр (Кемерово)  (14 игроков): Алексей Дворов, Виктор Шабловский — Евгений Бондаренко (2), Виктор Волохин, Юрий Глухов, Александр Журавлев, Константин Журавлев (5), Алексей Лазовский (7), Евгений Лихачёв, Александр Полевой (1), Иван Рябовалов (6), Михаил Савоськин, Алексей Сидоров, Дмитрий Теплухин
 14. Металлург (Первоуральск) (15 игроков): Леонид Козлачков, Анатолий Лутков — Евгений Артёмов (3), Юрий Голубенков, Герман Дубов, Пётр Кадочигов, Юрий Киселёв (3), Иван Кияйкин (1), Анатолий Козлов, Альвиан Кузнецов (3), Леонид Плотников, Валентин Рачёв, Булат Сатдыков (8), Иван Фролов, Иван Яговитин.
 15. Труд (Куйбышев) (12 игроков): Владимир Ефимов, Анатолий Ивлиев — Юрий Артемьев, Виктор Бондарев (2), Вениамин Голушков, Дмитрий Еремеевский, Геннадий Казаков (1), Анатолий Лобанов (1), Г. Медведев (2), Юрий Нуйкин (1), Георгий Столбовой, Виктор Тюфяков (2).
 16. Онежец (Петрозаводск)  : Игорь Зайцев, А. Кудряшов — Виктор Горбунов (3), Евгений Горбунов (3), А. Едомский (1), Николай Шогин (1).

Лучшие бомбардиры — Николай Дураков (СКВО (Свердловск)), Евгений Папугин («Динамо» (Москва)) — по 21 мячу.

VIII чемпионат РСФСР 

Соревнования прошли в два этапа. На первом этапе, проходившем с 15 декабря 1958 по 20 февраля 1959 года прошли зональные турниры. В них приняли участие 72 команды (из них 13 команд Московской области). Команды были разбиты на 8 зон. Зональные турниры проводились в один круг с разъездами, кроме Дальневосточной зоны, которая играла в Комсомольске-на-Амуре. Команды Подмосковной зоны, разбитые на две подгруппы, провели однокруговые турниры, после чего по две лучшие команды из каждой подгруппы в два круга с разъездами разыграли 1 - 4 места.
Дальневосточная зона. Победитель «Авангард» (Комсомольск-на-Амуре).
Сибирская зона. Победитель «Труд» (Кемерово).
Уральская зона. «Металлург» (Нижний Тагил).
Средневолжская зона. «Труд» (Киров).
Нижневолжская зона. Победитель «Волга» (Ульяновск).
Северная зона. Победитель КВИФК им. Ленина (Ленинград).
Центральная зона. Победитель «Труд» (Курск).
Подмосковная зона. Победитель «Труд» (Обухово).

Финальный турнир VIII чемпионата РСФСР 

На втором этапе, состоявшемся с 25 февраля по 8 марта 1959 года в Павлове-на-Оке победители зон разыграли звание чемпиона РСФСР.

 Дополнительный матч за 1-2 место: «Труд» (Курск) — «Труд» (Обухово) 5:2.
 1. «Труд» (Курск) (14 игроков): Геннадий Андреев, Александр Сидоров — Валентин Васильчуков, Геннадий Дьяков, Михаил Евдокимов, Геннадий Забелин, Альберт Кузьмин, Г. (Юрий?) Курдюмов, Юрий Лунин, Владимир Ордынец, Борис (Виктор?) Протонин, Виктор Серденко, Николай Фокин, Леонард Щеколенко.
 2. «Труд» (Обухово) (16 игроков): Владимир Федоринов, В. Чернов — Геннадий Бабочкин, Ф. Базаев, Е. Бессонов, Б. Вороцков, Николай Горохов, Владимир Грибов, А. Кислов, Фёдор Климов, А. Корнеев, Е. Лаптев, В. Маленков, Валерий Маслов, А. Фролов, Виктор (Владимир?) Шевелин.
 3. «Металлург» (Нижний Тагил) (14 игроков): В. Костерин, В. Канашенков — Юрий Варзин, А. Голоднев, В. Дымиков, В. Кириллов, Б. Коломацкий, Ю. Макеев, Р. Мейер, Николай Назаров, А. Старцев, Л. Старцев, В. Таланов, В. Чермных.

Чемпионаты СССР по хоккею с мячом
1958 год в хоккее с мячом
1959 год в хоккее с мячом
Чемпионаты СССР в 1958 году
Чемпионаты СССР в 1959 году
Декабрь 1958 года
Январь 1959 года
Февраль 1959 года